Shorts может означать
 Short Brothers — североирландская авиастроительная компания
 The Shorts — муз. группа
 Shorts (Камень желаний) — худ. фильм 2009 года.
 Шорты () — вид одежды.
 Короткометражные фильмы ()